Green Park – parco di Londra
Green Park – stazione della metropolitana di Londra
Green Park – comune degli Stati Uniti d'America